La ciudad de León posee 135.119 habitantes (INE, 2008). 
La evolución de esta población desde 1991 ha sido negativa, con años de crecimiento prácticamente nulo y otros de crecimiento negativo, lo cual ha hecho que el municipio de León posea menos habitantes ahora, que en 1991. Sin embargo no hay que atribuir este decrecimiento a una falta de dinamismo de la propia ciudad, sino a una emigración de la población residente a los municipios del alfoz, unidos muchos de ellos en un continuo urbano con León. La falta de vivienda o un nivel de impuestos más elevado en la capital que en el entorno ha seguido favoreciendo esta tendencia.

Evolución de la población 

León posee una población de 135.119 habitantes a 1 de enero de 2008.

En 1860, la ciudad contaba con una población de 9.866 habitantes, población que se incrementó rápidamente gracias a la mejora de las comunicaciones, en las que jugó un papel clave la llegada del ferrocarril a León en el año 1863. Así, la población creció un 58% en apenas cuarenta años, hasta los 15.580 habitantes; este crecimiento no se debió a un aumento de la natalidad o a una disminución del número de defunciones, sino que se debió al éxodo rural, que hizo que la mitad de las personas residentes en la ciudad hubiesen nacido en otro lugar.

Con el cambio de siglo, la ciudad comienza un leve crecimiento, aumentando un 37% en veinte años, hasta llegar a los 21.399 censados en el año 1920. Es a partir de este momento cuando se produce el mayor crecimiento de la ciudad, duplicando el número de habitantes en el mismo período de veinte años hasta los 44.755. Como en décadas pasadas, este crecimiento se debió casi en exclusiva al éxodo rural. En el período entre 1940 y 1960, el crecimiento poblacional se modera, sobre todo debido a la continencia de la avalancha migratoria desde el medio rural, que reduce su aportación al crecimiento de la ciudad de un 97% a un 25%. La ciudad, con 73.483 habitantes representa ya el 12% del total provincial. En la década de los 60, acabada la época autárquica, el éxodo rural se intensifica, incrementando la población de la ciudad en un 62% hasta 1975, fecha en la que la ciudad contaba con 115.176 habitantes.

A partir de 1975, la ciudad cambia la dinámica y ralentiza su crecimiento a favor de un alfoz creciente donde comienzan a despuntar pueblos como Trobajo del Camino. Este cambio de tendencia se confirma a partir del año 1991, año en el que la ciudad alcanzó su máximo histórico de 147.625 habitantes. A partir de este año, la población de la capital leonesa se reduce de forma prácticamente ininterrumpida, con algunos años de leve recuperación, hasta los 135.119 habitantes del año 2008. Durante estos años, en cambio, el área metropolitana de la ciudad experimenta un rápido crecimiento desde los apenas 31.974 habitantes con los que contaba en el año 1975 hasta los 69.256 habitantes con que cuenta en el 2008. Las razones de esto hay que buscarlas en la falta de vivienda o un precio de ésta más elevado en la capital que en el área metropolitana.

Movimientos de población

Natalidad 
En el año 2006 hubo en la ciudad de León 1.091 nacimientos, lo que supuso un descenso respecto de los registrado el año anterior, que fueron 1.542. En los últimos años se ha registrado un descenso de los nacimientos en la ciudad, amortizado en parte por la inmigración. Sin embargo, en el computo global, la tasa de natalidad se ha recuperado respecto a la de 1999 (en ese año la tasa de natalidad fue de 7,02 puntos). La tasa de natalidad actualmente se sitúa en 7,52 puntos.

</center>

Mortalidad 
En 2005 en la ciudad de León se registraron un total de 1.368 defunciones, lo cual supone un incremento de lo ocurrido el año anterior en el que se registraron 1.386 defunciones. Sin embargo, se mantienen valores más bajos que los acontecidos en el año 2003. En el cómputo global, la tasa de mortalidad ha subido respecto del año 1999 (en ese año se situaba en 9,20 puntos). La tasa de mortalidad actualmente se sitúa en 10,25 puntos.

</center>

Movimientos migratorios 

El colectivo inmigrante durante el año 2007 en la ciudad de León se cifró en 6.897 personas, entre los que destacan los procedentes de América, por ser los más numerosos, con 2.832 personas del total. Por países, los más numerosos son los de nacionalidad marroquí, integrando este colectivo 1.048 personas.

Área metropolitana 

En 1970, el área metropolitana de León contaba con una población total de 153.526 habitantes, población que disminuyó años después hasta los 150.104 de 1975. A partir de esta última fecha, el área urbana comenzó un rápido crecimiento que se prolongó hasta el año 1996, año en el que alcanzó los 190.648 habitantes. A partir de ese momento, hubo una pequeña caída en el número de habitantes del área debido a los efectos de la crisis del carbón, que atenazó las comarcas circundantes a León y a la propia León. La población bajó hasta 183.611 habitantes en 2001. Es a partir de este año cuando comienza un rápido crecimiento, que absorbe en su totalidad los municipios aledaños a León, crecimiento que todavía continúa, y que en el 2008 supuso que el área tuviese 201.987 habitantes.

Véase también 

 Invierno demográfico
 Lista de municipios de España por población

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Instituto nacional de Estadística

León
León
León